Moira (mythologie), de personificatie van het lot in de Griekse mythologie
 Moira (Noord-Ierland), een plaats in Noord-Ierland
 Moira (voornaam), een meisjesnaam
 Moira (geslacht), een geslacht van zee-egels 
 Moira (film), een Georgische film uit 2015